Чёрная легенда — историографический феномен, при котором устойчивая тенденция в исторической литературе предвзятого освещения и введения сфабрикованных, преувеличенных и/или вырванных из контекста фактов направлена против конкретных лиц, наций или учреждений с намерением создать искажённый и однозначно бесчеловечный образ их, скрывая их положительный вклад в историю. Этот термин впервые был использован французским писателем Артуром Леви в его работе 1893 года «Наполеон во времени», в отличие от выражения «Золотая легенда», которое было в ходу в Европе с момента публикации одноимённой книги в средние века. 

Чёрные легенды были созданы против многих народов и культур, как правило, в результате пропаганды и ксенофобии. Например, «Испанская чёрная легенда» () — это теория о том, что антииспанская политическая пропаганда, будь то об Испании, Испанской империи или латиноамериканской Америке, иногда «поглощалась и превращалась в широко распространенные стереотипы», предполагающие, что Испания была «уникально злой».

Истоки 
Термин был впервые использован  в 1893 году:

Историк Мануэль Фернандес Альварес определил чёрную легенду как:

[…] the careful distortion of the history of a nation, perpetrated by its enemies, in order to better fight it. And a distortion as monstrous as possible, with the goal of achieving a specific aim: the moral disqualification of the nation, whose supremacy must be fought in every way possible. 

По словам историка Эльвиры Рока Бареа, формирование черной легенды и ее ассимиляция нацией, которая от нее страдает, — явление, наблюдаемое во всех мультикультурных империях, а не только в Испанской империи. Черная легенда об империях была бы результатом сочетания следующих факторов:

 Объединение пропагандистских атак и усилий самых мелких держав того времени, а также побежденных соперников.
 Пропаганда, созданная многими соперничающими фракциями внутри самой империи друг против друга в рамках их борьбы за большую власть.
 Самокритика интеллектуальной элиты, которая, как правило, выше в крупных империях.
 Необходимость консолидации новых держав при жизни империи или после ее распада, чтобы оправдать их новое господство и новый порядок.

Общие элементы Чёрных легенд 
Отличительной чертой чёрной легенды является то, что она была сфабрикована и распространена преднамеренно. Чёрные легенды также имеют тенденцию делиться некоторыми дополнительными элементами:

 Перманентный декаданс. Чёрные легенды склонны изображать своих подданных в постоянном состоянии вырождения.
 Вырожденная или загрязнённая версия чего-то другого. Субъект изображается как выродившаяся форма другой, обычно другой цивилизации, нации, религии, расы или человека, который представляет собой истинную, чистую и благородную форму того, чем должен был быть предмет чёрной легенды, и это, как правило, совпадает с тот, кто строит легенду.
 Случайность заслуг. Чёрные легенды имеют тенденцию преуменьшать достоинства, которые они не могут полностью стереть или скрыть, изображая их либо как «простую удачу», оппортунизм, либо, в лучшем случае, как отдельные качества.
 Обязательные нравственные действия. Когда благородный поступок субъекта нельзя отрицать, он каким-то образом представляется как совершенный из личного интереса или по необходимости.
 Природная моральная неполноценность и неисправимый характер. Чёрная легенда имеет заключительный тон, в котором не даётся никакой надежды на исправление, ибо недостатки были в ней с самого начала и не могут быть преодолены, как правило, из-за моральной слабости. Обычно это показывают сказки с:

Рассказы о чёрных легендах, как правило, включают: Сильный пафос в сочетании с лёгким для восприятия и эмоционально насыщенным повествованием, созданным:

 Подробные, ужасные и болезненные описания пыток и насилия, которые во многих случаях, кажется, не служат никакой практической цели.
 Сексуальные элементы, либо крайняя сексуальная развратность, либо подавление, либо, чаще, сочетание того и другого.
 Невежество. Отсутствие интеллектуальной утончённости или независимости.
 Жадность, материализм, обвинения в неуважении к священным или очень важным институтам или моральным правилам.
 Тема, обычно жадность, жестокость, садизм или фанатизм, которая формирует постоянный характер и остаётся стабильной в легенде, даже если конкретные «доказательства», подтверждающие её, могут измениться или даже стать противоположными первоначальным.
 Простота элементов, частое повторение одних и тех же анекдотов или сценариев с разными вариациями. Часто предлагаются мотивы действий, но они бывают либо одним, либо двумя, отрицательными, чёткими и постоянными.

Чёрные легенды

Испанская чёрная легенда 

Факторы, которые отличали бы Испанскую Чёрную легенду от других, могут включать её ненормальное проникновение и распространение среди наций, её расовый компонент и её ненормальное постоянство во времени. Причины этого были предложены как:

 Совпадение периода расцвета Испанской империи с введением печатного станка в Англии и Германии, что позволило пропаганде таких колониальных и религиозных соперников распространяться быстрее и шире, чем когда-либо прежде, и сохраняться во времени ещё долго после исчезновения империи. Существует поверье, что испанцы, когда-то известные своей жестокостью, добились успеха в обращении в католицизм, потому что коренные жители нашли идолов похожими на их собственную религию.
 Постоянство после распада империи из-за религиозных факторов.
 Демонтаж и замена испанского интеллектуального класса другим, более благоприятным для бывшего соперника Франции, после войны за испанское наследство, которая установила французский нарратив в стране.
 Уникальные характеристики колониальных войн раннего современного периода и необходимость новых колониальных держав для узаконивания притязаний на теперь уже независимые испанские колонии, а также уникальные и новые характеристики пришедшей ей на смену Британской империи.

Гипотеза об испанской Чёрной легенде, ассимилировавшей антииспанскую пропаганду XVI и XVII веков, пользуется высоким уровнем признания среди специалистов, но степень её охвата и данные, на которые она повлияла, а также то, что могло на самом деле произойти вместо этого, все ещё обсуждаются, особенно в отношении испанской колонизации Америки, где несколько письменных источников оказались надёжными. В настоящее время историки изучают генетические, а также новые научные и статистические методы исследования.

Также ведутся споры о том, действует ли испанская черная легенда сегодня. В то время как некоторые авторы, такие как Пауэлл, считают, что Черная легенда продолжает влиять на современную политику и международные отношения, другие авторы, такие как Генри Кеймен, считают, что она осталась позади. Некоторые приписывают Черной легенде многие проблемы между епископальной церковью и латинским сообществом.

Русская чёрная легенда 
Есть аргумент, что Россия страдает от собственной чёрной легенды. Фальсификации, такие как Завещание Петра Великого, будут частью. Лидия Блэк описывает в своей работе «Русские на Аляске» то, что она считает частью развития русской чёрной легенды.

См. также 
 Антикатолицизм
 Кровавый навет на евреев
 Колониальный менталитет
 Исторический ревизионизм

Примечания 

Общество Филиппин
Испано-американская война
Инквизиция в Испании
Историография
Страницы с непроверенными переводами